Faixas do Cd Força do Querer:
01 - Vento Mateiro
02 - Força Do Querer
03 - Caminhoneiro
04 - Vidas Passadas
05 - No Meio Da Natureza
06 - Hoje Eu Sei
07 - Bailarina Ao Luar
08 - Sorria
09 - Lendas De Papel
10 - Cigana
11 - Cartão Postal
12 - Minha Mãe

Biografia 
A história musical de Paulo Zé tem início em meados dos anos 80 em São Paulo, quando começa a compor e a participar de festivais, ao lado do amigo e parceiro Zepa. Misturando o rock de São Paulo, a melodia da música caipira do interior e os batuques e swing africanos, chega-se ao estilo inconfundível de Paulo Zé. Em 2005 lança seu primeiro Cd, intitulado?Força do Querer?. Cd este que conta com as participações do Maestro Enzo Bertolini, e das cantoras Morena Rosa e Fátima Romero. O Cd tem seu lançamento no Teatro São Pedro em São Paulo. Em 2006 produz e dirige o cd "Terra de corais" da cantora e parceira Morena Rosa. Cd este que traz entre outras, músicas de sua autoria, incluindo "Canto para Iemanjá" em parceria com Morena Rosa. De lá pra cá Paulo Zé vem se apresentando em espaços alternativos como Café do Bixiga, Villagio Café, Livraria da Esquina além de Sesc Ipiranga e Sesc Piracicaba e também pelo circuito cultural do interior de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Com seu estilo próprio de compor, Paulo Zé traz em seu trabalho músicas temáticas e românticas com arranjos elaborados, letras com conteúdo e colocadas de forma sutil. Um trabalho autoral que revela a personalidade versátil do compositor.

Cantores de Angola
Compositores de Angola